El término serín de frente amarilla puede referirse a:
 Crithagra frontalis;
 Crithagra mozambica.